Ohio County kan syfta på flera olika countyn i USA
 Ohio County, Indiana 
 Ohio County, Kentucky 
 Ohio County, West Virginia

Se även
Ohio Country